Varpio ist der Familienname folgender Personen:

 Timo Varpio (* 1970), finnischer Drehbuchautor 
 Veijo Varpio (1928–2015), finnischer Opernsänger (Tenor) und Festivalmanager 
 Yrjö Varpio (* 1939), finnischer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer